Stefan Demby (1862–1939) – polski bibliotekarz, następnie dyrektor Biblioteki Narodowej
 Jack Demby (1866–1963) – trener klubu piłkarskiego FC Barcelona
 Constance Demby (1939–) – muzyk New age
 Łucja Demby – polska filmoznawczyni